Die Basketball-Asienmeisterschaft der Damen 1976 (offiziell: 1976 Asian Championship for Women), die sechste Basketball-Asienmeisterschaft der Damen, fand zwischen dem 2. und 12. November 1976 in Hongkong statt, das zum ersten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Chinesische Basketballnationalmannschaft, die bei ihrer ersten Teilnahme ungeschlagen die Asienmeisterschaft der Damen erringen konnte.

Teilnehmende Mannschaften

Modus 
Gespielt wurde in Form eines Rundenturniers. Jede Mannschaft spielte gegen die jeweils anderen einmal, so dass jede Mannschaft sechs Spiele absolvierte. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die Mannschaft mit den meisten Punkten wurde Basketball-Asienmeister der Damen 1976.

Ergebnisse

Abschlussplatzierung

Weblinks 
 1976 Asian Championship for Women ()

Frauen #1976
Basketballwettbewerb in Hongkong
Basketballveranstaltung 1976
Frauenbasketballwettbewerb